В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Дженніфер Капріаті здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Дженніфер Капріаті (переможниця)
  Кончіта Мартінес (фінал)
  Анке Губер (півфінал)

 Яна Новотна (2-ге коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open